Филипп-Александр-Эмманюэль де Крой (; 28 декабря 1676 — 31 октября 1723, Конде), 2-й принц де Сольр — французский генерал.

Биография 
Сын Филиппа-Эмманюэля-Фердинанда де Кроя, принца де Сольр, и Анны-Марии-Франсуазы де Бурнонвиль.

Принц фон Мёрс, граф ван Бюрен и фон Миллендонк, барон де Бофор, сеньор де Конде.

Мушкетёр с 1690 года. Служил в том году в Германии в армии Великого дофина, в 1691 году участвовал в осаде Монса и битве при Лёзе, в 1692 в осаде Намюра и битве при Стенкерке.

Лейтенант в Королевском пехотном полку со 2 марта 1693. В кампанию того года сражался в битве при Неервиндене и участвовал в осаде Шарлеруа, в 1694 году служил во Фландрской армии, в следующем году был при бомбардировке Брюсселя.

22 января 1696, после повышения своего отца, сменил его в должности командира пехотного полка Сольра, с которым присоединился к Каталонской армии. Участвовал в марше для помощи Паламосу, а в 1697 году в осаде Барселоны.

С началом войны за Испанское наследство в 1701 году определен в Германскую армию. В июле переведен в Итальянскую армию, 1 сентября сражался в битве при Кьяри, в следующем году — при Луццаре, и участвовал во взятии окрестных укреплений после победы в этом сражении.

Был при разгроме генерала Штаремберга при Страделле, в бою у Кастельнуово ди Бормиа, при взятии Наго, Арко, Асти и Виллановы в 1703.

10 февраля 1704 произведен в бригадиры, участвовал в осадах Верчелли, Ивреи и её цитадели, Веруэ. В 1705 году сражался в битвах при Кассано и Кальчинато, в 1706 участвовал в осаде Турина и Туринском сражении.

В 1707—1708 в составе Фландрской армии. Был взят в плен в битве при Ауденарде.

20 марта 1709 произведен в лагерные маршалы, был обменян только после заключения мира.

1 октября 1718 произведен в генерал-лейтенанты армий короля.

Семья 
Жена (18.12.1716): графиня Мария-Маргарита-Луиза фон Миллендонк (1691—1768), дочь графа Людвига Германа Франца фон Миллендонка и Изабеллы Терезы де Майи

Сын:

 Эмманюэль де Крой (23.06.1718—30.03.1784), герцог де Крой, принц де Сольр, маршал Франции. Жена (18.02.1741): Анжелика-Аделаида д’Аркур (1719—1744), дочь герцога Франсуа д’Аркура и Мари-Мадлен Летелье

Литература 
 , p. 659 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 72—73 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 589
 , pp. 55—56

Генералы Франции XVIII века
Участники войны за испанское наследство
Дом де Крой